Рим – Неаполь – Рим () — шоссейная велогонка, с 1902 по 1961 год проводившаяся в Италии по маршруту Рим – Неаполь – Рим.

История 
Гонка впервые состоялась в 1902 году и до 1950 года преимущественно проходила в формате однодневки, проводящейся в сентябре. С 1919 по 1927 года соревнование называлось Гонка 20 сентября ().

В 1950 году проведение гонки было возобновлено после многолетней паузы, а время проведения перенесено на конец апреля – начало мая. Её маршрут состоял из нескольких этапов. Частично гонщики преодолевали дистанцию с помощью езды за мотоциклом аналогично гонки за лидером на треке, что отразилось в названии гонки. Она стала называться Гран-при Чикломотористико ().

Гонка 1912 года была самой протяженной — 475 км, а самой короткой гонка была в 1926 году — 224 км. Гаэтано Беллони и Эберардо Павези являются соответственно самым старшим и самым молодым победителями старта: первому было 37 лет, второму — 21. В 1934 году Леарко Гуэрра одержал победу с наибольшей средней скоростью — 30,531 км/ч.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Ссылки 
 Рим – Неаполь – Рим на Memoire-du-cyclisme
 
 
 
 
   Гран-при Числомотористико 1952, 1954, 1955, 1959 (1) и 1959 (2) годов на YouTube
 Фото обзор гонки 1952 года
Велогонки в Италии
 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1902 года